Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Guy Forget che hanno battuto in finale Francisco González e Michiel Schapers 2–6, 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Guy Forget (campioni)
 Brad Drewett /  Broderick Dyke (primo turno)

 Michael Robertson /  Tomm Warneke (quarti di finale)
 Mark Dickson /  Chip Hooper (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1986